Аболициони́зм — социальное движение за отмену какого-либо установления, закона или социального института по нравственным и/или религиозным мотивам.
 Аболиционизм — основное понятие «аболиционизм» возникло как название общественного движения за отмену рабства.
Понятие «аболиционизм» распространено также на другие движения:
 Аболиционизм — движение за отмену смертной казни в рамках вопроса о смертной казни.
 Аболиционизм в криминологии — движение за отмену тюремного заключения.
 Аболиционизм (биоэтика) — движение за прекращение страданий чувствующих существ.
  — движение за отмену авторского права.
  — движение за прекращение имущественного статуса других животных.
 Аболиционизм (аборты) — в рамках полемики вокруг проблемы аборта
 Аболиционизм (проституция) — движение

См. также 
 Аболиционизм в Соединённых Штатах Америки — движение за освобождение негров-рабов в США перед Гражданской войной.
 Постгендеризм (Гендерный аболиционизм) — движение за деконструкцию гендера и его проявлений (гендерных ролей, ассоциированных гендерных качеств и т.д.).
 :en:Abolition — аболиция

Примечания